Mačak Fritz, (eng. Fritz the Cat), strip američkog autora Roberta Crumba iz šezdesetih godina dvadesetog stoljeća
 Mačak Fritz (1972), film iz 1972., zasnovan na stripu
 Devet života mačka Fritza,  film iz 1974., nastavak "Mačka Fritza"